Trial by Jury (englisch: Geschworenengericht) bezeichnet:
 Trial by Jury, Operette mit Musik von Arthur Sullivan nach einem Libretto von W. S. Gilbert aus dem Jahr 1875
 Trial by Jury (1994), US-amerikanischer Spielfilm von Heywood Gould
 Trial by Jury (2005), australischer Fernsehfilm von Andrew Lord
 Law & Order: Trial by Jury, US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 2004–2005